Fountain Hill peut faire référence à :
 Fountain Hill, une localité du comté d'Ashley dans l'Arkansas,
 Fountain Hill (Caroline du Nord),
 Fountain Hill, une localité du comté de Lehigh en Pennsylvanie,

Fountain Hills peut faire référence à :
 Fountain Hills, une localité du comté de Maricopa en Arizona,